Jiangdu Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiannü, häradshuvudort, Jiangsu, 
 Jiangdu Shi (härad i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar